Kangerdlugsuatsiak kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Napasorsuaq Fjord, fjord, Kujalleq, 
 Mogens Heinesen Fjord, fjord, Kujalleq, 
 Lindenow Fjord, fjord, 

Robotskapade Grönlandförgreningar